Vólkovka puede referirse a lo siguiente:

 Vólkovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Vólkovka (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Vólkovka (Sverdovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Vólkovka (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
 Río Vólkovka, río de Rusia, afluente del río Nevá, que nace en las colinas de Púlkovo.